El término Tepich puede hacer referencia a:

 Tepich, una población localizada en el estado de Quintana Roo, México;
 Tepich, población localizada en el municipio de Peto, Yucatán, México; o
 Tepich Carrillo, una población localizada en el municipio de Acanceh, Yucatán, México.